Weingarten puede referirse a:

 Weingarten (Renania-Palatinado).
 Weingarten, ciudad media en el sureste de Baden-Wurtemberg, Alemania.
 Weingarten, municipio en el noroeste de Baden-Wurtemberg, Alemania.
 Weingarten, barrio de Friburgo de Brisgovia en el suroeste de Baden-Wurtemberg, Alemania.
 Weingarten, aldea en el suroeste de Misuri, Estados Unidos.